Angerville (Calvados)
Angerville (Essonne)
ook:
Angerville-Bailleul,  Seine-Maritime
Angerville-la-Campagne, Eure
Angerville-la-Martel,  Seine-Maritime
Angerville-l'Orcher,  Seine-Maritime